RTL Group – európai médiavállalat
 RTL – magyar nyelvű kereskedelmi televízióadó
 RTL – német nyelvű kereskedelmi televízióadó
 RTL Magyarország – magyar médiacég, az RTL tulajdonosa